L'édition 2016 du tournoi de tennis de Taïwan se déroule du 14 au  sur moquette en salle. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Evgeniya Rodina remporte le simple dames. En finale, elle bat Chang Kai-Chen, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Natela Dzalamidze et Veronika Kudermetova.

Faits marquants

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Taïwan
Sport à Taïwan en 2016
Tennis en novembre 2016